Antonio Nappa est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Mark Margolis.

Il devient le deuxième Parrain du clan des siciliens de Oz.

Biographie

Sentence 
Prisonnier #98N744, condamné le  pour meurtre au second degré à une peine de 80 ans de prison, et libérable sur parole après 50 ans.

Histoire 
Antonio Nappa fait son apparition lors de la saison 2, prenant le commandement du gang des Italiens à la suite de la mort de Nino Schibetta, orchestrée par Ryan O'Reilly et Simon Adebisi. Très vite, ce dernier sera dans le collimateur de Nappa qui fera alors tout pour le détruire, avec l'aide de Chucky Pancamo notamment.

À la suite de l'arrivée dans Oz du mystérieux Jara, qu'Adebisi prend comme modèle du fait de leurs origines nigérianes communes, Nappa voit l'occasion de détruire Adebisi. Il conclut alors un pacte avec Kenny Wangler, ex-lieutenant d'Adebisi, en échange de quoi ils s'associeraient pour le trafic de drogue dans la prison. Wangler élimine donc Jara, ce qui fait entrer dans une démence folle Adebisi, qui passera quelques mois en psychiatrie. Dans ce laps de temps, il viendra en aide à Peter Scibetta, le même qu'il a violé quelque temps auparavant...

Mais Adebisi, ayant la rancune tenace, planifie un plan machiavélique pour se débarrasser de Nappa. Il demande à Tim McManus l'autorisation d'être affecté à l'infirmerie au lieu des cuisines, et, après voir fait une piqûre sur un détenu atteint du SIDA, il inocule la maladie à Nappa. Celui-ci se voit donc obligé de quitter Em City afin d'être placé dans l'unité des malades du SIDA, et, dans un acte de repentance, il décide de publier ses mémoires, ce qui n'est pas du goût de ses amis, lesquels demandent au détenu partageant la cellule de Nappa de s'occuper de ce dernier, ce que le détenu fera en l'étouffant.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction italo-américain
Prisonnier de fiction
Mafieux de fiction
Meurtrier de fiction
Trafiquant de drogue de fiction
Personnage de fiction atteint du sida